Their First Divorce Case é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1911. O filme mudo foi dirigido e estrelado por Mack Sennett.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1911
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Curtas-metragens em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco